Marie Kerner ist der Name folgender Personen:

* Marie Kerner (Schriftstellerin, 1811) (geb. Marie von Üxküll-Gyllenband, zeitw. Marie von Hügel; 1811–1862), deutsche Schriftstellerin 
 Marie Kerner (Schriftstellerin, 1813) (Rosa Maria Kerner, verh. Rosa Maria Niethammer; 1813–1886), deutsche Schriftstellerin